

Geografia 
 Erving – comune nello stato del Massachusetts, Stati Uniti d'America

Persone 
 Cameron Erving – giocatore statunitense di football americano
 Julius Erving – ex cestista statunitense

Altro 
 Julius Erving Award – premio conferito ogni anno dalla Naismith Memorial Basketball Hall of Fame